Кубарки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Кубарки — деревня в Поставском районе Витебской области.

Россия 
 Кубарки — деревня в Починковском районе Смоленской области.